Cesatia ovata är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Cesatia ovata ingår i släktet Cesatia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ovata